Zenon Nowak (1905–1980) – polski polityk, wicepremier
 Zenon Nowak (1934–1999) – polski historyk
 Zenon Nowak (1949–2002) –  polski polityk, działacz związkowy